Лысовское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Починковского района Смоленской области России.

Административный центр — деревня Лысовка.

Образовано Законом Смоленской области от 28 декабря 2004 года. Упразднено Законом Смоленской области от 20 декабря 2018 года с включением к 1 января 2019 года всех входивших в его состав населённых пунктов в Стодолищенское сельское поселение.

Географические данные 
 Общая площадь: 161,1 км²
 Расположение: юго-восточная часть Починковского района
 Граничило:
 на северо-востоке — с Шмаковским сельским поселением
 на юго-востоке — Рославльским районом
 на юго-западе — с Стодолищенским сельским поселением
 на северо-западе — с Васьковским сельским поселением
 Крупные реки: Остёр, Стометь.
 По территории поселения проходит автомобильная дорога  Орёл — Витебск.

Население

Населённые пункты 
В состав поселения входили следующие населённые пункты:
 Лысовка, деревня
 Владимировка, деревня
 Галаевка, деревня
 Доброселье, деревня
 Затишино, деревня
 Заречье, деревня
 Захаровка, деревня
 Ковали, деревня
 Кубарки, деревня
 Ново-Головачи, деревня
 Пятое, деревня
 Самолюбовка, деревня

Экономика 
Сельхозпредприятия, магазины.

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Починковского района Смоленской области
Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2018 году